Link steht für:

 Link (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Hyperlink, als Kurzform: elektronischer Verweis in einem Hypertext
 Link (Kommunikationstechnik), automatisierte Inter-Rechner-Verbindung
 Link (Einheit), angloamerikanisches Längenmaß
 Link, bei Simplizialkomplexen ein gewisser Unterkomplex, siehe Stern (Topologie)
 Link, in der Knotentheorie eine Verkettung, siehe Verschlingung
 link, englisch für Verknüpfung (Computer)
 Link Marketing Services, Schweizer Marktforschungsinstitut
 Pesa Link, polnischer Dieseltriebwagen
 (3550) Link,  Asteroid des Hauptgürtels
 Link – Der Butler, britischer Horrorthriller von Richard Franklin (1986)
 Link, Hauptfigur der Videospielserie The Legend of Zelda
 LINK (Geldautomatennetz) in Großbritannien

Geografie:
 Link Island, Insel in der Gruppe der Duroch-Inseln, Antarktis
 Link Stack, Felssäule auf der Chavez-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Datenlink (Übermittlung von Daten)
 Giengener Orgelmanufaktur Gebr. Link
 Linck (Begriffsklärung)
 Lingk (Begriffsklärung)
 Links (Begriffsklärung)
 Lingg (Begriffsklärung)
 Ling (Begriffsklärung)
 Verlinkung (Begriffsklärung)